Ercole Gallegati (1911-1990) – lottatore allenatore di lotta italiano
 Mauro Gallegati (1958) – economista italiano